Název Zelená může označovat:

 zelená – barva

 sídla
 Zelená (Skalná) – část města Skalná v okrese Cheb
 Zelená (Málkov) – část obce Málkov v okrese Chomutov
 Zelená (Luštěnice) – část obce Luštěnice v okrese Mladá Boleslav

 další významy
 zelená – lidový název pro mátový likér
 Zelená – skladba skupiny Tři sestry z alba Alkáč je největší kocour, aneb několik písní o lásce
 Zelená míle – román amerického spisovatele Stephena Kinga z roku 1996

Podobné názvy 
 Zelená Hora
 Zelená vlna
 Zelená vlna (rozcestník)

Související články 
 Zelený

Externí odkazy